Französischer Pokalsieger steht für:

 Französischer Pokalsieger (Basketball)
 Französischer Fußballpokal, Männerfußball
 Coupe de France féminine, Frauenfußball